Nancye Bolton e Colin Long hanno battuto in finale Joyce Fitch e John Bromwich 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Joyce Fitch /  John Bromwich (semifinali)

  Nancye Bolton /  Colin Long (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1946